Pezicula är ett släkte av svampar. Pezicula ingår i familjen Dermateaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Disksvampar
Pezicula